Сент-Люсія — острів і країна на сході Карибського моря
 Сент-Люсія — протока між островами Сент-Люсія і Мартиніка

Див. також 

 Санта-Лусія
 Санта-Лучія
 Сент-люсі
 Santa Lucia